Les Masters de snooker 2016 sont un tournoi de snooker professionnel de catégorie non-ranking (ne comptant pas pour le classement mondial) faisant partie des compétitions de la Triple couronne (en anglais Triple Crown) qui sont les tournois les plus réputés et médiatisés du jeu avec le Championnat du Royaume-Uni et le Championnat du monde. Il se tient comme de coutume depuis 2011 à l'Alexandra Palace de Londres. Le tenant du titre Shaun Murphy est éliminé dès le premier tour par Mark Allen.

Le tournoi a débuté le  et s'est achevé le . Pour cette  de l'épreuve, Ronnie O'Sullivan, qui faisait son retour sur les tables après plusieurs mois d'absence et sa défaite contre Stuart Bingham en quarts de finale du championnat du monde 2015 prend sa revanche sur celui-ci en demi-finale. En finale, il s'impose sur le score de 10 frames à 1 face à Barry Hawkins.

Dotation 
Vainqueur :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleure break :  £

Tableau

Finale

Références 

Sport à Londres en 2016
2016
Sport en janvier 2016
Snooker en 2016